Velik Sestrica je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Velika Sestrica, otoček v Zadarskem kanalu
 Velika Sestrica, otoček v Pelješkem kanalu
 Sestrica Vela, otoček pri Zlarinu